Анна Цыганко́ва (род. 1979, Новосибирск) — русская артистка балета, прима-балерина Национального балета Нидерландов

Окончила Новосибирский хореографический колледж. Став в 1995 году финалисткой конкурса «Приз Лозанны», проходившего в Москве, на сцене Большого театра, смогла продолжить обучение в Академии классического танца им. принцессы Грейс (Монако). Танцевала в труппе Венской оперы, а также в Венгерском национальном балете и Римском оперном театре в качестве приглашенной солистки.Анну Цыганкову взяли в Большой балет, где она совершенствовала свое мастерство под руководством Раисы Стручковой, а затем, в 2004 году, в Венгерском национальном балете в Будапеште, где она оставалась в течение трех лет и продолжала танцевать в качестве приглашенной артистки. В 2007 году Цыганкова переехала в Национальный балет в Амстердаме, получив звание солистки. С  года — прима-балерина Национального балета Нидерландов. Она часто выступает в качестве приглашенной танцовщицы на различных известных сценах вместе со своим постоянным партнером Мэтью Голдингом  на разных сценах мира таких как балет Венской государственной оперы и Римского оперного театра . и участвует в международных гала-концертах. В 2012 году журнал Dance Europe внёс её имя в топ-100 лучших балетных солистов мира.

Репертуар балерины включает главные партии в таких классических балетах, как «Баядерка», «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», а также в неоклассических и современных балетах Джорджа Баланчина, Уильяма Форсайта, Ханса ван Манена, Уэйна Иглинга. В  году стала первой исполнительницей партии Мата Хари в одноимённом балете .В 2016 году Анна Цыганкова взяла перерыв в деятельности, чтобы подготовиться к рождению ребенка. Она вернулась в Национальный балет Нидерландов в октябре 2018 года.Она замужем за танцором Мэтью Голдингом, от которого у нее есть ребенок.

Награды и номинации 
 2015 — финалист конкурса «Приз Лозанны» (Большой театр, Москва) 
 2011 — номинация на премию Zwaan «За выдающиеся достижения в балете».
 2014 — гран-при Международного фестиваля танца в Санкт-Петербурге.

Видеосъемка 

 Алиса в стране чудес + Золушка  : Het Nationale Ballet, Opus Arte;
 Золушка  : Het Nationale Ballet, Opus Arte, ASIN: B00DEROQVA;
 Дон Кихот  : Het Nationale Ballet, Искусство элегантности, ASIN: B01J1Y69QO;
 Жизель  : Het Nationale Ballet, Holland Symfonia, ASIN: B01EGQ5M5G;
 Щелкунчик и мышиный король ( Щелкунчик и мышиный король ): Het Nationale Ballet, Arthaus.

Ссылки 

Выпускники Новосибирского хореографического училища